Гиркания:
 Гиркания — историческая область на юго-восточном берегу Каспийского моря.
 Гиркания — древняя крепость в Иудее.
 Гиркания — другое название города Горга́н в Иране, столицы провинции Голестан.
 Гиркания — страна Хайборийской эры в романах Роберта Говарда о Конане-Варваре.
 «Гиркания» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи, участник Персидского похода 1722—1723 годов.